Томаш Арцеуш (народився 11 вересня 1959 року в Польщі) — польський футболіст у відставці.  
Футболісти ВПС (Вааса)
Футболісти «Легії»
Футболісти «Мотора» (Люблін)
Народились 1959
Польські футболісти